L'Ouzel Creek, cours d'eau du Colorado.
 Les chutes Ouzel, chute d'eau du Colorado.
 Le lac Ouzel, lac du Colorado.